La folie à deux est une psychopathologie.
 Folie à deux est un court métrage américain réalisé par Devin Anderson en 2007.
 Folie à deux est un film britannique réalisé par Sean Martin en 2008.
 Folie à deux est un album de Fall Out Boy sorti en 2008.
 Folie à deux est un épisode de la  de la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel.
 Folie à deux est un épisode de New York, section criminelle.
 Joker : Folie à deux est un film américain prévu pour 2024.